Moon puede referirse a:
 Sailor Moon, serie de televisión de animé japonés.
 La palabra inglesa Moon, que significa Luna.
 La película Moon de Duncan Jones de 2009.
 El municipio de Moon, en Pensilvania, Estados Unidos.
 MoonRun, un tipo de equipo de ejercicio

Autores de nombres botánicos 

 A.Moon - Alan Moon fl. 1997
 Moon - Alexander Moon 1755 - 1825
 C.D.Moon - Christina D. Moon fl. 2000
 H.K.Moon - Hye-Kyoung Moon fl. 2005
 K.Moon - Katie Moon fl. 2008
 K.H.Moon - Kwang Hee Moon fl. 1